Hodgson kan som auktorsförkortning betyda:

 Brian Houghton Hodgson
 Alfred T. Hodgson
 Chris Hodgson
 Thomas Vere Hodgson

Se även
Auktorsnamn

Robotskapade auktorsförkortningar